Maragogipe kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Maragogipe (ort), Bahia, 
 Maragogipe (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar